Rainúncio Farnésio (1390-1450), il Vechio, patriarca da Família Farnésio;
 Rainúncio Farnésio (cardeal) (1530-1565) — cardeal, neto do Papa Paulo III;
 Rainúncio I Farnésio (1569-1622) — Duque de Parma e Placência;
 Rainúncio II Farnésio (1630-1694) — Duque de Parma e Placência.

Desambiguações de história
Desambiguações de religião